Mantereensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mantereensaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Mantereensaari (ö i Norra Österbotten), Brahestad, 
 Mantereensaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Mantereensaari (ö i Norra Savolax), Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar